

Patronyme 
 Émile Banning (1836-1898), haut fonctionnaire belge ;
 James Banning (1900-1933), aviateur américain.

Toponyme 
 Banning, ville américaine de l'État de Californie.
 Banningville est une ancienne appellation de la ville de Bandundu

Autres 
 Banning, film américain réalisé par Ron Winston en 1967.